Yoshinoya (bedrijf), Japanse fastfoodketen
 Yoshinoya (computerspel), een PlayStation 2-spel uit 2004